Lac de l'Hirondelle peut se référer à:

Toponymes

Lac de l'Hirondelle, lac de la Côte-Nord, Québec. Coordonnées géographiques: 50°31′10″N; 68°42′10″O.
Lac de l'Hirondelle (rivière Natastan), lac du Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 51°09′05″N; 74°39′05″O.
Lac de l'Hirondelle, lac de la Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 47°33′13″N; 72°23′06″O.
Lac de l'Hirondelle, lac du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48°26′17″N; 72°39′51″O.
Lac de l'Hirondelle, lac de la Côte-Nord, Québec. Coordonnées: 49°31′04″N 67°23′08″O.
Lac de l'Hirondelle, lac du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49°14′45″N; 70°35′33″O.
Lac de l'Hirondelle, lac du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48°55′15″N; 70°40′30″O.